Die Corgoň liga 2011/12 war die 25. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Männerfußball und die 19. Spielzeit seit 1993. Das Eröffnungsspiel bestritten am 16. Juli 2011, wie auch schon in der Vorsaison, der Vorjahresmeister ŠK Slovan Bratislava und der Aufsteiger FK AS Trenčín. Alle Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Meister wurde MŠK Žilina, der Absteiger war DAC Dunajská Streda.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2011 12
Fußballsaison 2011/12